Parfait heeft twee betekenissen:

 Parfait (katharisme): een kathaarse geestelijke
 Parfait (ijs): een ijssoort